Махабат Токтогуловна Байгабылова () — киргизская актриса.

Биография 
Родилась 5 декабря 1972 года в Караколе. Её дед Байгабыл известным комузистом.

В 1994—1996 годы училась в театральном училище при Киргизском государственном академическом театре драмы, затем окончила Киргизский государственный институт искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой.

С 2000 года одна из создателей театра Адеми, до 2004 года работала в этом театре режиссёром-постановщиком и артисткой.

C 2004 года актриса Киргизского ТЮЗа имени Бакен Кыдыкеевой.

В 2005 году сыграла роль прославленной киргизской балерины Бюбюсары Бейшеналиевой в драме Жаныша Кулмамбетова «Чингиз и Бюбюсара», в 2008 году снялась в этой же роли в одноимённом фильме.

В 2006 году участвовала в популярном республиканском телевизионном анимационном проекте для детей «Керемет кёч», в 260 сериях озвучивала две главные роли — Актана и Акылай; в последующие годы озвучивала роли матери Актана и Ослика.

Личная жизнь 
В 1996 году вышла замуж за драматурга и режиссёра Жаныша Кулмамбетова. Их брак распался в 2001 году.
Имеет двух дочерей.

Творчество

Театральные роли 
 Марго — «Волчица» (Дж. Верга)
 Бюбюсара Бейшеналиева — «Чингиз и Бюбюсара» (Ж. Кулмамбетов)
 Русская девушка — «Талант и судьба» (Ж. Кулмамбетов)
 Красная шапочка — «Красная шапочка» (по Ш.Перро)

Анимационные роли 
 Актан, Акылай, Мама Актана, Ослик — «Керемет кёч»

Кинороли 
 2007 — «Возвращение блудной дочери» — Мать Розы
 2007 — «Дотянуться до звёзд» — Старшая сестра
 2007 — «Я верю в тебя» («Мен сага ишенем») — Айым
 2007 — «Кровавая любовь-2» («Кандуу сүйүү — 2») — Врач
 2008 — «Чингиз и Бюбюсара» («Чыңгыз менен Бүбүсайра») — Бюбюсара

Награды 
 республиканская премия имени Даркуль Куюковой (2006) — за роль Бюбюсары Бейшеналиевой в драме Жаныша Кулмамбетова «Чингиз и Бюбюсара».

Примечания

Ссылки 
 

  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  
  
 Вечерний Бишкек — стр.11
 

Выпускники вузов Киргизии